Ел Инглес има више значења:

 Ел Инглес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Инглес (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику